Tutto è musica è un titolo che può riferirsi a:

Tutto è musica, film del 1963 diretto e interpretato da Domenico Modugno
Tutto è musica, album di Domenico Modugno, colonna sonora dell'omonimo film
Tutto è musica, canzone del 1979 di Anna Rusticano, contenuta nel 45 giri Tutto è musica/Fase tre